Hilda Gomes Dutra Magalhães  (Silvânia, 1961) é uma escritora (que assina como Hilda Magalhães) e professora universitária brasileira.

Biografia
Hilda Gomes Dutra Magalhães é licenciada e bacharel em Letras (UFG), com mestrado (UFG) e doutorado em Teoria da Literatura (UFRJ) com estágios de pós-doutoramento na Universidade de Paris III e École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Foi professora no Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso,no período de 1987 a 2003. Atualmente é professora do Curso de Letras do Campus de Araguaína, da Universidade Federal do Tocantins.

Obra (seleção)
 "Estranhos na noite" (romance, Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos 1986)
 "Os princípios da Crítica Dinâmica" (ensaio, Prêmio Bolsa de Publicações José Décio Filho 1988)
 "Herança" (romance, Prêmio José Décio Filho, 1990)
 "Historicité particulière de l'oeuvre littéraire" (ensaio, 2000)
 "O último verão em Paris" (contos e crônicas, 2000)
 "História da Literatura de Mato Grosso: Século XX" (2001)
 "Relações de Poder na literatura da Amazônia Legal" (2001)
 "Literatura e poder em Mato Grosso" (2001, parte da Coleção Centro-Oeste de Estudos e Pesquisas)
 "Textos de autores mato-grossenses" (2001)
 "Pedagogia do êxito" (2004)
 "Corina" (biografia, 2008)
 "Linguagens plurais: cultura e meio ambiente" (organizadora, em parceria com Temis Gomes Parente, 2008).- 38k
 "Leituras de textos de autores tocantinenses" (organizadora, 2008)
 "Ensino de língua e literatura" (organizadora, em parceria com Wagner Rodrigues Silva, 2010)
 "Práticas interdisciplinares na formação inicial de professores: avanços e desafios" (et al. Org., 2010)

Ligações externas
 Autores brasileiros/UFSC
 usinadeletras.com.br: Biografia
 crítica sobre Herança
 Dicionário crítico de escritoras brasileiras: Dados biobibliográficos
 Domínio público: dissertação sobre Herança
 Vestibular UFMT 2004: Herança 
 Concurso público CESPE: Relações de poder na literatura da Amazônia Legal
 Artigo A simbologia da água no imaginário grego
 Artigo A prática docente na era da globalização
 Artigo O conceito de gestão escolar na Ecopedagogia
 Artigo Le pouvoir de la fille sans nom dans le roman Madona dos páramos de Ricardo Guilherme Dicke
 Artigo O imaginário cristão nas novelas de cavalaria e nas cantigas de amor
 Artigo Do herói ficcional ao herói político
 Artigo Marketing verde como ferramenta para a Educação Ambiental

Ensaístas do Brasil
Mulheres romancistas do Brasil
Professores da Universidade Federal de Mato Grosso
Naturais de Silvânia